Dunant ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Guillaume Dunant (1749–1808), Mediziner
 Edouard Wyss-Dunant (1897–1983), Schweizer Arzt und Alpinist
 Ghislaine Dunant (* 1950), französische Schriftstellerin und Ehefrau von Gérard Thalmann
 Jacques Dunant (1825–1870), Schweizer Maler

 Peter Dunant, Pseudonym des britischen Autoren-Duos Peter Busby und Sarah Dunant
 Sarah Dunant (* 1950), britische Schriftstellerin

Dunant ist:
 (1962) Dunant, ein nach Henry Dunant (1828–1910) benannter Asteroid
 Dunant (Seekabel), transatlantisches Telekommunikations-Seekabelsystem